

Костенець () — місто в Софійській області. Входить до складу общини Костенець.
 Костенець () — община в Софійській області.
 Костенець () — село в Софійській області. Входить до складу общини Костенець.